Nastas'sja Jakimava era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Bahamas Women's Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aleksandra Wozniak che ha battuto in finale Alizé Cornet in the final, 6–4, 7–5.

Teste di serie

 Pauline Parmentier (secondo turno)
 Kateryna Bondarenko (secondo turno)
 Anne Keothavong (semifinali)
 Urszula Radwańska (secondo turno)

  Aleksandra Wozniak (campionessa)
  Stéphanie Dubois (secondo turno)
  Virginie Razzano (primo turno, ritiro)
  Mandy Minella (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Bahamas Women's Open 2012